Bab Sebta (film) est un documentaire portugais réalisé en 2008.
 Bab Sebta (Salé) est une porte fortifiée qui se trouve dans la ville de Salé au Maroc.